Chalceopla är ett släkte av fjärilar. Chalceopla ingår i familjen antennmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Antennmalar
Chalceopla